Eye Candy – slang inglese, traducibile in italiano con delizia per gli occhi, per indicare un'attrattiva, qualcosa o qualcuno fonte di interesse o desiderio.
 Eye Candy – album musicale delle Mis-Teeq pubblicato nel 2003.
 Eye Candy – serie televisiva del 2015 prodotta da MTV.